Damernas turnering i rugby vid olympiska sommarspelen 2016 spelades mellan den 6 och 8 augusti 2016 i  Rio de Janeiro i Brasilien. Det var första gången någonsin som en OS-turnering i rugby spelades för damer.  

De 12 lagen delades upp i tre grupper om fyra lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp och de två bästa treorna gick vidare till utslagsspelet där kvartsfinaler, semifinaler, bronsmatch och final avgjordes. De utslagna lagen från gruppspelet spelade placeringsmatcher om plats 9 till 12, medan förlorarna i kvartsfinalerna spelade placeringsmatcher om plats 5 till 8.

Medaljörer

Deltagande nationer

Gruppspel
Gruppvinnarna, grupptvåorna och två av de bästa tredjeplacerade lagen går vidare till kvartsfinalerna.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Rankning av grupptreor

Placeringsmatcher

9:e–12:e plats

Semifinaler om plats 9–12

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

5:e–8:e plats

Semifinaler om plats 5–8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser

Rugby vid olympiska sommarspelen 2016